Кэхо (срэ, кохо) — язык народа срэ, в основном проживающего во вьетнамской провинции Ламдонг. Кэхо относится к южной группе бахнарской ветви австроазиатской семьи языков.

О названии 
Самоназвание — ;  — официальное название этого народа и языка на вьетнамском языке, восходящее к тямскому обозначению нескольких народов, проживающих в южной части Центрального плато. Срэ — престижный диалект кэхо, это слово означает «рис, выращиваемый на заливных полях».

Современное положение

Ареал и численность 

Общая численность кэхо — 207 500 человек во Вьетнаме и несколько тысяч во Франции и США. Большинство кэхо проживают на юге Центрального плато, в провинции Ламдонг, некоторые живут в отдельных поселениях в соседних провинциях. Рельеф этих мест сложный: здесь находятся гора  высотой 2200 м, плато  и , которые разделяет долина ; на юге плато Дилинь расположены горы высотой до 1000 м. В то же время красные вулканические почвы региона дают высокие урожаи.

Социолингвистические сведения

Диалекты 
Выделяется не менее 12 диалектных групп:
 тиль, тил, чиль, кил — север и северо-восток гор Лангбиан;
 калоп, тулоп, тэлоп;
 кэзён, кзон, кэён, коду — юго-восток уезда  и город Баолок;
 лать, лак, лат — юг и юго-запад гор Лангбиан в уезде ;
 ма;
 ноп, среноп — юг уезда Дилинь, деревни  и ;
 пру;
 риен, рионгто, рионг, рион;
 соп, срэ, тяусэре, тьосрэ — Дилинь и Баолок;
 тола, тала, тэла;
 тринг, тринь, чинг.

На идиоме ма говорит этнографическая группа ма, считающая себя отдельным народом. Ма отличаются от остальных кэхо тем, что возделывают суходольные рисовые поля и практикуют патрилинейный счёт родства. Ввиду этого наречие ма обычно отделяется от остальных языков кэхо.

Некоторые диалектные группы дробятся и далее: так у срэ выделяются так называемые диалекты A, B и C. Срэ — престижный диалект, что объясняется плотным контактом с французской колониальной администрацией ещё в XIX веке.

Письменность 
Письменность для диалекта срэ была создана французской колониальной администрацией в 1935 году, она основана на вьетнамской латинице куокнгы. Эта орфографическая система преимущественно следовала фонематическому принципу; она подвергалась ревизии в 1949, 1953 и 1960-х годах. Отличия в разных вариантах сводятся к записи гласных звуков: в алфавите 1936 года фонема /e/ записывалась буквой i, а в алфавите, созданном  вместе с Summer Institute of Linguistics в 1953 году — ê. В 1983 году коммунистическим правительством была создана современная вьетнамская орфография на основе куокнгы. В общинах кэхо в Северной Каролине новая орфография отвергается; индивидуальное предпочтение варианта 1936 или 1953 года зависит от того, к какой церкви принадлежит человек.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 

 Фонема // отсутствует в диалекте срэ C.

Согласные 

В слогах, кончающихся на /c/ и /ɲ/, за гласным следует палатальный оффглайд: // → .

Фонема /r/ обычно реализуется как трель, но в положении после начального согласного она редуцируется до одноударного .

Просодия

Фонотактика и морфонология 
Слово состоит из единственного слога, который может предварять пресиллаб.

Возможная структура пресиллаба — C1VC2. Первый согласный может быть любым, второй — носовой или плавный согласный, гласный — только шва. В срэ, как и во всех южнобахнарских языках, пресиллаб имеет тенденцию к ослаблению.
 Если пресиллаб оканчивается носовым согласным, гласный звук в нём исчезает, а носовой согласный становится слоговым; инициаль оглушается:
 /sənduj/ → ; /ləmpjat/ → .
 Если пресиллаб оканчивается /l/, он оглушается; если за ним следует глухой смычный согласный, то /l/ либо оглушается, либо совсем исчезает:
  → .
 /gəltaŋ/ → ; /gəltaw/ → .

Структура основного слога — C1(C2[C3])V(C4[C5]):
 C1 — любой согласный,
 C2 — плавный согласный или полугласный,
 C3 — плавный согласный,
 C4 — запрещены звонкие, ингрессивные и придыхательные смычные, а также /r/,
 C5 — либо /Ɂ/, если C4 — /j/ или /w/; /h/, если C4 — /j/.

Удвоение согласных запрещено; стечения одинаковых согласных упрощаются. Запрещены стечения двух носовых (первый удаляется) и двух плавных:
 /tən + muːʔ/ → .
Палатальный плавный не может следовать за другим палатальным согласным (*cj-, *ɟj-, *ɲj-, *ɲhj-). Стечения альвеолярного согласного и /l/ приводят к удалению первого.

В слоге с долгим гласным конечная гортанная смычка удаляется, если за ней следует другой слог:
 /dàʔ mɛ/ → ,
 /luʔ da/ → .

Долгота долгих гласных реализуется полноценно только в последнем слоге слова и под ударением. Зачастую долгота кратких и безударных долгих гласных неразличима и их отличает только музыкальное ударение. Диалекты срэ A, B и C отличаются ударением. Во всех диалектах краткие гласные имеют ровный тон, а долгие — падающий; в A и C долгие имеют резко падающий тон, в B — низкий повышающийся.

История изучения 
Изучением кэхо и их языка занимался Жак Дурн (), его публикации 1950—1970-х годов до сих пор являются важнейшими источниками для лингвистов. Важный вклад внесли также работы Жильбера Боше (); курс кэхо Хелен Эванс и Пегги Боуэн (1962); «Basic Kơho» Нила Олсена (1968); «Outline of Sre structure» Тимоти Мэнли (1972); работы Хоанг Ван Ханя (, 1983), Ли Тоан Тханга (, 1985), и Та Ван Тхонга (, 2004).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бахнарские языки
Языки Вьетнама
Языки Камбоджи